Александр Решетов:
 Решетов, Александр Ефимович (1909—1971) — русский советский поэт.
 Решетов, Александр Михайлович (1932—2009) — российский востоковед.
 Решетов, Александр Сергеевич (род. 1992) — мастер спорта по жиму лежа, призер кубка Европы по пауэрлифтингу в жиме лёжа 2013.

Примечания